La  des championnats du monde de volley-ball féminin s'est déroulée à Varna, en Bulgarie, en 1970.

Équipes présentes

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Deuxième tour

Classement 9-16

Classement 1-8

Classement final 

1970
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1970
Volley-ball feminin Monde 1970
Monde feminin 1970
Monde feminin
1970 en Bulgarie